Тентек — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Тентек — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тентек — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Тентек — бывшее названия города Шахтинск Карагандинской области.

Реки 
 Тентек — река в Алматинской области.
 Тентек — река в Карагандинской области.